Caux peut désigner  :

Toponyme

France 
 Le pays de Caux en Normandie, région naturelle de Normandie (articles détaillés : Calètes, le Cauchois, Histoire du Pays de Caux, Liste de personnalités du pays de Caux et  Liste des manoirs du pays de Caux.
 Caux, commune française du département de l'Hérault
 Caux, ancienne commune de l'Aude, réunie à Sauzens entre 1790 et 1794 pour constituer la commune de Caux-et-Sauzens
 Caux-et-Sauzens, commune française du département de l'Aude
 Caux, ancienne commune française de la Nièvre, réunie à Moraches entre 1790 et 1794.
 Petit-Caux, nouvelle commune composée des 18 anciennes communes de Seine-Maritime, autour de Saint-Martin-en-Campagne
 Terres-de-Caux, nouvelle commune composée de 7 anciennes communes de Seine-Maritime, autour de Fauville (anciennement communauté de communes Cœur de Caux)
 Caux Seine Agglo, communauté d'agglomération composée de 50 communes de Seine-Maritime, autour de Lillebonne
 Fécamp Caux Littoral Agglomération, communauté d'agglomération résultant de la fusion de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo et de la communauté de communes du canton de Valmont composée de 33 communes de Seine-Maritime, autour de Fécamp
 Terroir de Caux, communauté de communes composée de 81 communes de Seine-Maritime, autour de Bacqueville-en-Caux
 Campagne de Caux, communauté de communes composée de 21 communes de Seine-Maritime, autour de Goderville
 Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, communauté de communes composée de 40 communes de Seine-Maritime, autour de Doudeville (formée par fusion des communautés de communes d'Yerville-Plateau de Caux  et de Plateau de Caux-Fleur de Lin)
 Caux-Austreberthe, communauté de communes composée de 9 communes de Seine-Maritime, autour de Pavilly
 Inter-Caux-Vexin, communauté de communes composée de 64 communes de Seine-Maritime, autour de Buchy
 Fécamp Caux Littoral Agglo, ancienne communauté d'agglomération composée de 13 communes de Seine-Maritime, autour de Fécamp fusionnée le  avec la communauté de communes du canton de Valmont pour devenir Fécamp Caux Littoral Agglomération 
 Caux Estuaire, ancienne communauté de communes composée de 16 communes de Seine-Maritime, autour de Saint-Romain-de-Colbosc, intégrée en 2019 à Le Havre Seine Métropole 
 Chef-de-Caux, ancien nom de la commune de Sainte-Adresse

Suisse 
 Caux, localité de la commune de Montreux.

Patronyme 

 Famille de Caux de Blacquetot :
 Pierre-Jean de Caux de Blacquetot (1720-1792) ;
 Jean-Baptiste de Caux de Blacquetot (1723-1793), frère du précédent ;
 Louis-Victor de Caux de Blacquetot (1775-1845), fils du précédent ;
 Michel Caux (né en 1946), joueur de hockey sur glace français
 Jean-Jacques Caux (1830-1922), aventurier canadien d´origine française.
 Philibert Caux, ancien maire de Bihorel, Seine-Maritime
 Gilles de Caux (1682-1733), littérateur et poète dramatique, né à Bayeux, descendant de Pierre Corneille
 Daniel Caux
 Jacqueline Caux

Autres 

 la poule de Caux, une ancienne race de poule, originaire du Pays de Caux, disparue au cours du XXe siècle
 le Caux, nom donné autrefois dans certaines régions françaises à un mélange de choux, de navets et de pommes que l'on donnait à manger aux cochons et aux vaches.
 le Caux-Palace, ancien palace de la Belle-Époque situé à Caux en Suisse, centre de rencontres d'Initiatives et Changement et siège de l'école hôtelière suisse SHMS.
 Samoa du Caux, cheval de course née en 1999,
 Gabinou du Caux, cheval de course,  né  de la précédente en 2016

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France